Чичак:

 Чичак (ум/ 752) — хазарская принцесса, дочь (по данным Феофана) или сестра (по данным Никифора) хазарского кагана Вирхора.
 Чичак, Славко  (род. 1969) — шведский шахматист, гроссмейстер.